Сергейчик () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Сергейчик, Александр Васильевич (1970—2007) — белорусский серийный убийца.
 Сергейчик, Елизавета Витальевна (род. 1997) — белорусская футболистка.
 Сергейчик, Михаил Алексеевич (1909—1983) — советский государственный деятель.
 Сергейчик, Тимофей Николаевич (1899—1977) — советский белорусский театральный актёр и режиссёр.